Геннадий Александрович Беглов (1926, Ленинград — 2000) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, писатель.

Биография 
Геннадий Беглов родился в Ленинграде. Он пишет о себе:
«Я родился в городе, в котором был бы счастлив жить каждый, — в Ленинграде, но в те годы, в которые вообще лучше бы не родиться, — в тридцатые. Из детства помню завтраки: какао и маму, накладывающую ложкой красную икру на тонкий ломтик булки. Из репродуктора летят бодрые марши и тексты судебных процессов над врагами народа. Особенно мне нравились последние фразы приговоров „…к высшей мере наказания“. Враги уничтожены, жизнь прекрасна. А потом стало ещё веселее: на город падали бомбы, и на развалинах можно было найти всё что угодно: игрушки, конфеты, книжки… А потом пионерские лагеря для меня как-то незаметно превратились в концлагеря, где тоже были подъём и отбой, хождение строем и бессмысленный труд, ставший, однако, делом чести, доблести и геройства. Моя личность была бы не ясна, если бы я скрыл, что очень люблю Ницше, Кафку, раннего Ленина и некролог о смерти Сталина».

Находился в заключении в исправительно-трудовом лагере. Позже работал вторым режиссёром на Ленфильме. Актриса Людмила Гурченко так вспоминает о встрече с ним: В антракте за кулисы ко мне влетает второй режиссёр с «Ленфильма» — человек живой, артистичный, с острым умом, лёгкий в общении, мгновенно ориентирующийся в любой обстановке. В общем, образ стопроцентного, незаменимого кинематографиста. И фамилия красноречивая — Беглов, Геннадий Беглов.
В 1988 году в журнале «Нева» была опубликована его автобиографическая повесть «Досье на самого себя». В том же году в эфире ленинградской телепрограммы «Пятое колесо» Беглов объявляет о сборе средств для съёмок экранизации.

Фильмография

Режиссёр 
 1971 — Мещане (фильм-спектакль)
 1989 — Ад, или Досье на самого себя
 1990 — Сон девственницы
 1992 — Тайна

Второй режиссёр 
 1967 — В огне брода нет
 1970 — Начало
 1973 — Старые стены
 1982 — Шапка Мономаха

Актёр 
 1970 — Начало — Виталий Алексеевич Одиноков
 1970 — Хозяин — эпизод
 1973 — Старые стены — эпизод
 1982 — Шапка Мономаха — эпизод
 1984 — Макар-следопыт — эпизод, 3-я серия
 1992 — Тайна — эпизод, человек в баре

Сценарист 
 1989 — Ад, или Досье на самого себя
 1990 — Сон девственницы
 1992 — Тайна

Литературные работы 
«Досье на самого себя» — автобиографическая повесть 
«Дурочка» — роман

Награды 
 1971 — диплом на МКФ в Нью-Йорке, за роль в фильме «Начало».

Примечания

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20080516025454/http://komovdmitry.narod.ru/photoalbumkino.html
 В эфире «Пятого колеса» режиссёр Геннадий Беглов просит у зрителей денег на фильм
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_cinema/17752/СОН

Родившиеся в 1930-е годы
Умершие в 2000 году
Репрессированные в СССР
Русские писатели XX века
Писатели СССР
Писатели России XX века
Писатели по алфавиту